Hildt ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hildt (1851–1917), deutscher Landwirt, Förderer der Stadt Weinsberg und der Erhaltung des kulturellen Erbes Justinus Kerners
 Johann Georg Hildt (1785–1863), deutscher Werkmeister und Architekt
 Ludwik Fryderyk Hildt (1847–1919), polnischer Maler und Insektenkundler